Tupou VI, de son nom de naissance ʻAhoʻeitu ʻUnuakiʻotonga Tukuʻaho, né le  à Tongatapu (Tonga), est roi des Tonga depuis .

Il est le quatrième enfant de Taufaʻahau Tupou IV et le frère de George Tupou V, brutalement décédé en 2012.

Biographie 
Il était précédemment plus connu par ses titres coutumiers (dans n'importe quel ordre) : Lavaka Ata ʻUlukālala, ancien Premier ministre des Tonga du  jusqu'au , date à laquelle il a démissionné. Il a également été ministre des Affaires étrangères d' à  et ministre de la Défense d' à . D' à , il est haut-commissaire tongien en Australie et réside à Canberra.

Sa période en qualité de Premier ministre fut qualifiée de « désastreuse » selon le Sydney Morning Herald, indiquant qu'il avait « créé une compagnie aérienne qui a fait faillite, et alourdi le royaume de dettes massives ». Revenant sur cette période au moment de l'accession du prince au trône, l'universitaire Ian Campbell, spécialiste des Tonga, tempéra cette impression, reconnaissant que le gouvernement Lavaka Ata ʻUlukālala avait été « controversé », mais rappelant que le roi Taufaʻahau Tupou IV avait été un « personnage plutôt autocratique », laissant peu de latitude à son Premier ministre.

Son successeur désigné à la tête du gouvernement, Feleti Sevele, est le premier Premier ministre des Tonga à ne pas être noble ou héritier.

Jusqu'à l'avènement de son frère George Tupou V comme roi des Tonga, il portait le triple titre de Lavaka Ata ʻUlukālala. Devenu prince héritier, il porte le titre de Tupoutoʻa Lavaka.

Mariage et descendance 
Le , il épouse Nanasipauʻu Vaea (sa cousine au deuxième degré), fille du baron Vaea, lui-même ancien Premier ministre et petit-fils du roi George Tupou II. Le couple a trois enfants, princes et princesse avec prédicat d'altesse royale :
 la princesse ʻAngelika Lātūfuipeka Halaʻevalu Mataʻaho Napuaʻokalani Tukuʻaho (née le )
 le prince Siaosi Tukuʻaho (né le ), prince héritier et Tupoutoʻa ʻUlukālala depuis 2012.
 le prince Viliami ʻUnuaki-ʻo-Tonga Mumui Lalaka-Mo-e-ʻEiki Tukuʻaho (né le ), Ata depuis 2006.

Roi des Tonga 

Le prince ʻAhoʻeitu ʻUnuakiʻotonga Tukuʻaho, Tupoutoʻa Lavaka, succède à son frère, le roi Siaosi Tupou V, décédé subitement le , sur le trône des Tonga sous le simple nom de règne de Tupou VI, contrairement à la tradition. Il devient simultanément le vingt-quatrième détenteur du titre de Tuʻi Kanokupolu. Le  débutent onze jours de célébration autour de son couronnement, qui a lieu le . Le prince héritier Naruhito du Japon et le prince Georges de Habsbourg-Lorraine assistent à la cérémonie, de même que les gouverneurs généraux d'Australie, Sir Peter Cosgrove et de Nouvelle-Zélande, Sir Jerry Mateparae et Président de la Polynésie française, Édouard Fritch.

Depuis son arrivée sur le trône, le roi Tupou VI a effectué de nombreuses réalisations positives, parmi lesquelles un plan d'accélération de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement de l'ONU, la création d'un nouveau programme social d'assistance destiné aux personnes âgées, aux handicapés et aux étudiants, ainsi qu'une politique de promotion et de développement du tourisme et des énergies renouvelables. Il a également été chancelier de l'Université du Pacifique sud entre  et .

Le , il limoge subitement le Premier ministre démocrate ʻAkilisi Pohiva, dissout l'Assemblée législative et ordonne la tenue d'élections anticipées pour la mi-novembre. ʻAkilisi Pohiva, dirigeant historique du mouvement pour la démocratie, avait été accusé de « népotisme, d'incompétence et de mauvaise gestion des finances » durant ses deux années et demi à la tête du gouvernement, et les représentants de la noblesse à l'Assemblée législative s'étaient livrés à un « effort concerté » pour obtenir sa destitution. Le , le roi charge le gouvernement Pohiva de traiter les affaires courantes jusqu'à la tenue du scrutin. Le , le président de l'Assemblée législative, Lord Tuʻivakano, explique qu'il avait porté à l'attention du roi ses inquiétudes concernant le gouvernement, notamment le projet de loi visant à transférer du roi au conseil des ministres le pouvoir de nommer le procureur général et le chef de la police, ainsi que l'apparente intention du Premier ministre de signer des accords internationaux (la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et le traité de libre-échange régional PACER Plus) sans demander l'accord du roi.

Lors des élections anticipées en novembre 2017, le Parti démocrate remporte la majorité absolue des sièges à l'Assemblée, pour la première fois de son histoire : quatorze sur vingt-six (et quatorze sur les dix-sept sièges alloués aux élus du peuple). ʻAkilisi Pohiva, quant à lui, remporte une nette victoire dans sa circonscription de Tongatapu 1.

Titulature 
 : Son Altesse Royale le prince ʻAhoʻeitu ʻUnuakiʻotonga Tukuʻaho (naissance)
 : Son Altesse Royale Lavaka ;
 : Son Altesse Royale Lavaka Ata ;
 : Son Altesse Royale Lavaka Ata ʻUlukālala ;
 : Son Altesse Royale le prince héritier, Tupoutoʻa Lavaka ;
 : Sa Majesté le roi des Tonga

Ascendance

Notes et références 

Étudiant de l'université d'East Anglia
Monarque des Tonga au XXIe siècle
Naissance en juillet 1959
Noblesse tongienne
Premier ministre des Tonga
Ministre tongien des Affaires étrangères
Ministre tongien de la Défense
Naissance aux Tonga